NGC 4225 (другие обозначения — MCG -2-31-27, NPM1G -12.0397, IRAS12140-1203, PGC 39337) — галактика в созвездии Ворон.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4225
Ворон (созвездие)